Нахимовский проспект — улица в Москве.
 «Нахимовский проспект» — станция Московского метрополитена.
 Нахимовский проспект — второе название проспекта Нахимова в Севастополе, часто употребляемое в бытовой речи и различных источниках информации (преимущественно по истории)

Примечания